Herrernes styrtløbskonkurrence under Vinter-OL 2010 bliver afholdt i Whistler Blackcomb i Whistler, Canada. Konkurrencen skulle have været afholdt 13. februar, men er blevet udskudt på ubestemt tid, grundet regn og for høj temperatur. 64 atleter deltager i konkurrencen.

Resultater

Kilde 
Herrernes styrtløb på Vinter-OLs oficielle hjemmeside

Vinter-OL 2010